Diana hace referencia a varios artículos:

Mitología
 Diana (mitología), diosa de la caza en la mitología romana;

Arte
 Diana de Versalles, estatua de mármol de la diosa griega Artemisa, actualmente en el Museo del Louvre
 Fuente de Diana cazadora (Madrid)
 Fuente de la Diana Cazadora (Ciudad de México)

Ciencias
 En astronomía, asteroide (78) Diana.
 En ciencias de la vida, se llama órgano/tejido diana o bien órgano/tejido blanco a aquel al que van dirigidos los efectos de una sustancia natural o artificial (una hormona, un fármaco):
 En biología molecular, diana de restricción, secuencia de ADN reconocida por una enzima de restricción.
 En endocrinología, célula diana, célula en la que una hormona ejerce su efecto.
 En medicina, diana terapéutica, parte de la célula capaz de reconocer un fármaco.

Deporte
 En práctica de tiro, a la diana de un blanco de tiro.
 Blanco al que se apuntan los dardos.

Música
 Diana (pasacalles musical), pieza festiva;
 Diana floreada, adaptación libre de una pieza musical;
 Diana (pieza musical), de origen militar. Sonido o toque de trompeta que se da al amanecer para que los soldados se levanten de la cama.
 Diana (álbum) con el que debutó de la cantante y actriz Diana Ross.
 Diana, canción de Spinetta y Los Socios del Desierto del disco doble homónimo (1997).
 Diana (canción de One Direction), del álbum Midnight Memories.
 Dirty Diana, canción de Michael Jackson en su álbum Bad de 1987.
 Diana Portugaluja, himno de la villa de Portugalete en Vizcaya, España.
 Diana, canción de Paul Anka, primer éxito y su primer número uno en el Billboard en 1957.

Personas
 Diana Antochiw Alonzo, bióloga marina mexicana especialista en mamíferos marinos.
 Diana Arón, periodista revolucionaria chilena.
 Diana Bellessi, poetisa argentina.
 Diana Blayne o Diana Palmer, seudónimo de Susan S. Kyle, escritora estadounidense.
 Diana Bolocco, presentadora de televisión chilena.
 Diana Bracho, actriz mexicana.
Diana Carolina Ruiz, periodista venezolana.
 Diana Damrau, soprano alemana.
 Diana de Francia, hija natural (ilegítima) del rey Enrique II de Francia.
 Diana de Gales, princesa de Gales (1961-1997).
 Diana de Poitiers, duquesa de Valentinois y amante de Enrique II de Francia.
 Diana DeGarmo, cantante estadounidense.
 Diana Krall, pianista y cantante canadiense de jazz.
 Diana Lázaro, actriz y presentadora española.
 Diana Mitford, una de las hermanas Mitford de Inglaterra.
 Diana Navarro, cantante española.
 Diana Ossana, escritora y guionista estadounidense.
 Diana Palazón, actriz española.
 Diana Peñalver, actriz española.
 Diana Rigg, actriz inglesa.
 Diana Ross, cantante estadounidense.
 Diana Sánchez, jugadora profesional de voleibol española.
 Diana Saravia Olmos, escribana y política uruguaya.
 Diana Sorel, seudónimo de la actriz española Laura Jimeno.
 Diana Uribe, filósofa colombiana.
 Diana Wynne Jones, escritora británica.
 Silvana Diana, pteridóloga italiana (1942).

Personajes ficticios
 Diana, personaje de la saga de videojuegos The King of Fighters.
 Diana Fowley, de la serie televisiva The X-Files.
 Diana Gordon, de la saga cinematográfica Saw.
 Diana Prince, personalidad secreta de la superheroína de la historieta Mujer Maravilla.

Además 
 Diana (Nueva York), localidad del estado de Nueva York, en Estados Unidos;
 Diana (película), sobre Diana de Gales;
 Huracán Diana, nombre dado a dos huracanes en el Atlántico norte;
 Diana (Armada Española)  ha sido el nombre recibido por varios buques de la Armada Española;